Gorytocephalus är ett släkte av hakmaskar. Gorytocephalus ingår i familjen Neoechinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Gorytocephalus